M7, M.7 ou M07 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Arboriculture
 Malling M7, un porte-greffe semi-nanifiant de pommier.

Cinéma 
 M7 ne répond plus, film américain d’Anthony Asquith.

Domaine militaire 
 M7 Priest, un canon automoteur américain ;
 Macchi M.7, un hydravion de chasse italien.

Entreprise 
 M7 Aerospace, une entreprise aérospatiale américaine ;
 , opérateur de télévision payante (voir Canal+).

Informatique 
 Apple M7, un coprocesseur de la marque Apple.

Sciences 
Astronomie
 M7, un amas ouvert.

Médecine
 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07), d'après la classification internationale des maladies.

Photographie  
 Leica M7, un appareil photographique télémétrique fabriqué par Leica.

Transports

Aéronautique
 Macchi M.7, un moteur d’avion du constructeur italien Nieuport-Macchi.

Automobiles
 Chery Arrizo M7, un modèle du constructeur chinois Chery ;
 Luxgen M7, un modèle du constructeur taïwanais Luxgen.

Autoroutes
  Westlink M7 reliant Preston à Baulkham Hills en Australie ;
  Autoroute biélorusse M7 reliant Minsk à la frontière lituanienne ;
  Route métropolitaine M7 (A7 déclassée au niveau de la métropole de Lyon) en France ;
  Autoroute hongroise M7 reliant Budapest et la frontière croate ;
  Autoroute irlandaise M7 reliant Dublin à Limerick ;
  Autoroute macédonienne M7 reliant Debar à Radovich ;
  Autoroute russe M7 reliant Moscou à Oufa.

Chemins de fer
  Voiture M7 de la SNCB ;
  M7 LIRR EMU est un train de MTA opérant sur la Long Island RailRoad aux États-Unis.

Métro 
  Ligne M7 du métro d'Istanbul

Routes
  Route métropolitaine M7, correspondant à une partie de l'autoroute A7 dans l'ouest lyonnais ;
  Route ukrainienne M07 reliant Kiev à la frontière la frontière polonaise.

Signalisation routière
 Panonceau schéma en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres